Hythe kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Hythe (ort i Kanada), Alberta,

Storbritannien 

 Hythe, Kent, 
 Hythe, Hampshire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar